2 miejscowości w Polsce:
 Kikowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Pniewy
 Kikowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo